Spotlight steht für:

 Spotlight (Sprachmagazin), deutsches Sprachmagazin
 Spotlight Verlag, deutsches Medienhaus
 Spotlight (ORF), eine Jugendsendung des ORF von 1968 bis 1978
 The Spotlight, rechtsextreme US-amerikanische Wochenzeitung
 Spotlight (Software), eine Suchfunktion des Betriebssystems macOS
 kognitive Fokussierung, siehe Spotlight-Metapher
 Spotlight Boxing, Hamburger Boxstall
 Spotlight Musicalproduktion, deutscher Musicalveranstalter
 Spotlight (Film), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2015 von Tom McCarthy
 Spotlight, ein Scheinwerfer mit geringem Abstrahlwinkel, siehe Profilscheinwerfer
 Spotlight (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie vom Sender Nick Deutschland

Siehe auch:
 Hallervordens Spott-Light